Acantholipan gonzalezi ("Espina de la tribu Lépai Ndé de Arturo H. González González") es la única especie conocida del género extinto Acantholipan de dinosaurio tireóforo nodosáurido, que vivió a finales del período Cretácico durante el Santoniense, hace aproximadamente 83 millones de años en lo que es hoy  América del Norte. Sus restos fósiles se encontraron en Coahuila, México, en estratos marinos de la Formación Pen, los cuales solo consisten en material postcraneal.

Los restos referidos fueron reportados por primera vez en 2011 por el paleontólogo Héctor E. Rivera Sylva y colaboradores en la localidad Los Primos en el municipio de Ocampo, Coahuila. Las rocas de la zona corresponden a la Formación Pen, las cuales fueron datadas en un principio a la edad campaniense, sin embargo, en la publicación de su descripción se atribuye a la edad santoniense.

El nombre Acantholipan proviene de la combinación del prefijo griego acanthus/αγκάθι, el cual significa "espina", en conjunto de la contracción en español de Lépai Ndé, "Gente gris", lipan, la cual es una tribu de apaches del norte de México. El epíteto específico hace referencia a Arturo H. González González, el director del Museo del Desierto, debido a su apoyo en diversos proyectos de la paleontología mexicana.

El holotipo de Acantholipan gonzalezi, el cual se almacenó bajo el número CPC 272, está conformado por una vértebra dorsal y otra caudal, un fragmento de costilla, extremo distal del húmero izquierdo, extremo distal del fémur izquierdo y una espina osteodermal torácica distal. Todos los elementos están resguardados en la Colección Paleontológica de Coahuila (CPC) del Museo del Desierto. Se distingue de las demás especies de nodosáuridos debido a la siguiente combinación de características, ulna con un proceso anterolateral prominente, ahusado y truncado proximalmente, triangular en vista lateral, osteodermo lateral torácico cónico y ligeramente caudal con una sección longitudinal ovalada y surcos vasculares en la cara lateral solamente.

Se sabe que el Acantholipan gonzalezi poseía osteodermos altos en forma de púas encima de la cadera. Se conoce esto por el proceso de fosilización y tafonomía que conservaba esta espina pegada al fémur, haciendo que la probabilidad de que fuera torácica y no anterior dorsal sea mayor, junto con la forma de la espina. Las espinas anterior dorsales siendo más planas, mientras que las espinas torácicas suelen ser más cónicas y cilíndricas.[3]

Referencias 

(H. E. Rivera-Sylva, comunicación personal, 11 de agosto de 2020) [3]

Véase también 
 Niobrarasaurus
 Nodosaurus
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Sánchez Banda, Felipe (2018). "Descubren nueva especie de dinosaurio acorazado en Coahuila". Ciencia MX Noticias.

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte